Legacy... Hymns and Faith è l'undicesimo album in studio della cantante statunitense Amy Grant, pubblicato nel 2002.

Tracce
This Is My Father's World – 3:05
My Jesus, I Love Thee – 3:34
Softly and Tenderly – 4:03
I Need Thee Every Hour/Nothing but the Blood – 4:42
What You Already Own – 3:21
It Is Well with My Soul/The River's Gonna Keep On Rolling – 4:54
Do You Remember the Time – 3:51
Fields of Plenty/Be Still My Soul – 4:36
Imagine/Sing the Wondrous Love of Jesus – 5:17
Come, Thou Fount of Every Blessing – 3:15
Fairest Lord Jesus – 3:15
Holy, Holy, Holy – 2:26
What a Friend We Have in Jesus/Old Rugged Cross/How Great Thou Art – 3:30
Marching to Zion – 3:20